Los Quiotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Quiotes, Michoacán de Ocampo, ort, Pajacuarán, 
 Los Quiotes, Querétaro Arteaga, ort, Colón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar